Заста́ва Докуча́ева — село, расположенное на северной оконечности острова Кунашира в 63 км к северо-востоку от Южно-Курильска. Согласно административно-территориальному делению России, село расположено в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области России.

До 1945 года относилось к японскому губернаторству Хоккайдо и называлось Руруй. После присоединения Курильских островов к СССР село переименовано в честь Василия Васильевича Докучаева — русского учёного, естествоиспытателя-географа, геоботаника, почвоведа, геолога и минералога.

Население 

По данным переписи 2002 года постоянного населения нет.

Примечания 

Населённые пункты Южно-Курильского городского округа
Кунашир
Населённые пункты, названные в честь людей